Дружненское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Калмыкия 
 Дружненское сельское поселение — входит в Городовиковский район

Краснодарский край 
 Дружненское сельское поселение — входит в Белореченский район